Schweinsburg bezeichnet

 Schweinburg (Neukirchen), Ortschaft der Gemeinde Neukirchen, Sachsen
 Burg Schweinsburg, Sachsen
 Schweinsburg-Culten, Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Sachsen
 Schweinsburg (Rodewisch), Ortslage Rodewischs in Sachsen

Schweinsburg ist der Familienname folgender Personen:

 Martina Schweinsburg (* 1958), deutsche Politikerin (CDU), Landrätin des Landkreises Greiz

Siehe auch:
 Schweinburg
 Schweinsberg